Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1965-1966.

Roster

Collegamenti esterni 

1966
Partizan Belgrado